Храм Святого Саркиса — название храмов Армянской апостольской церкви, освящённых во имя Святого Саркиса.

Россия 
 Церковь Святого Саркиса (Воронеж) — в Воронеже.
 Церковь Святого Сергия (Гайкодзор) — в селе Гайкодзор Краснодарского края.
 Церковь Святого Саркиса (Красноярск) — в городе Красноярске.
 Церковь Святого Саркиса (Славянск-на-Кубани) — в городе Славянск-на-Кубани.
 Храм Святого Саркиса (Сочи) — в посёлке Калиновка Краснодарского края.
 Собор Святого Саркиса (Сочи) — в Сочи.

Азербайджан 
 Церковь Святого Саркиса (Гянджа) — в городе Гянджа.

Великобритания 
 Церковь Святого Саркиса (Лондон) (англ.)

Иран 
 Собор Святого Саркиса (Тегеран) — в Тегеране.

Сирия 
 Церковь Святого Саркиса (Дамаск) — в Дамаске.

См. также 
 Монастырь Святого Саркиса на горе Сурбсаркис